Битва при Куртре
 Битва при Гинегате (1513)